Posadowsky-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Posadowsky-Gletscher (Bouvetinsel), ein Gletscher auf der südatlantischen Bouvetinsel
 Posadowsky-Gletscher (Ostantarktika), ein Gletscher im ostantarktischen Kaiser-Wilhelm-II.-Land